Серге́й Воронцо́в Воронцов, Сергей Андреевич (1856—1933) — русский и советский шашист.
 Воронцов, Сергей Анатольевич (род. 1984) — российский иллюзионист, первый артист в истории международного песенного конкурса «Евровидение» в жанре иллюзионного искусства.
 Воронцов, Сергей Яковлевич (1947—1986) — бывший старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления КГБ СССР по г. Москве и Московской области, перевербованный ЦРУ.